

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 22, w tym 21 podstawowych
 Psary – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Jemielno
 Psary – przysiółek wsi Gniewomierz w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Legnickie Pole
 Psary – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oławskim, w gminie Oława
 Psary – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Wisznia Mała
 Psary – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Chodecz
 Psary – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Bielawy
 Psary – osada w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Bielawy
 Psary – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Sławno
 Psary – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Dalików
 Psary – wieś w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Nowy Kawęczyn
 Psary – wieś w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Trzebinia
 Psary – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Kozienice
 Psary – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Drobin
 Psary – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Obryte
 Psary – wieś w woj. śląskim, w pow. będzińskim, w gminie Psary
 Psary – wieś w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Woźniki
 Psary – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Secemin
 Psary – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Babiak
 Psary – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Babiak
 Psary – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Sieroszewice
 Psary – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Przykona
 Psary – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Świdwin

Inne 
 Psary – obecnie Priozerne, wieś w rejonie rohatyńskim Ukrainy, dawna rezydencja rodu Reyów.
 psary – w dawnej formie psiarze, hodowcy psów i łowcy polujący z psami, stąd nazwa służebna wielu osad w Polsce
 Psara – grecka wyspa na Morzu Egejskim

Zobacz też 

 Psary Małe, Psary Polskie, Psary Stare, Psary Wielkie, Psary Witowskie, Psary-Kąty, Psary-Kolonia, Psary-Lechawa, Psary-Podłazy, Psary-Stara Wieś,

Linki zewnętrzne